Europsko prvenstvo u košarci za igrače do 18 godina 2012. održalo se u Litvi i Latviji od 9. do 19. kolovoza. Ovo je bilo 29. izdanje ovog natjecanja i Hrvatska je osvojila svoj treći naslov. Najkorisniji igrač bio je Dario Šarić.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Drugi krug: skupina E

Drugi krug: skupina F

Izbacivanje 

Europska prvenstva u košarci
Međunarodna košarkaška natjecanja u Litvi
Međunarodna košarkaška natjecanja u Latviji